Maladie i inne opowiadania – zbiór opowiadań z gatunków: fantasy, horror i science fiction napisanych przez Andrzeja Sapkowskiego. Zbiór został wydany w roku 2012 przez wydawnictwo superNowa.

Jest to wznowienie starszych opowiadań wydanych w roku 2000 w zbiorze Coś się kończy, coś się zaczyna z dwoma dodatkowymi opowiadaniami: Maladie - wydanym w roku 1995 w zbiorze Świat króla Artura. Maladie oraz "Spanienkreuz" - opublikowanym w 2007 roku w czasopiśmie Nowa Fantastyka.

Spis opowiadań 

„Droga, z której się nie wraca”
„Muzykanci”
„Tandaradei!”
„W leju po bombie”
„Coś się kończy, coś się zaczyna”
„Bitewny pył”
„Złote popołudnie”
„Zdarzenie w Mischief Creek”
„Spanienkreuz”
„Maladie”

Zbiory opowiadań Andrzeja Sapkowskiego
Utwory literackie z 2012